Пасо Анона има више значења:

 Пасо Анона (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо Анона (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику